Муромець  — острів у Києві
 Парк «Муромець»  — парк у Києві
 Муромець-Лопуховате — частина регіонального ландшафтного парку  «Дніпровські острови», ландшафтний заказник місцевого значення.

Див. також 
Ілля Муромець